— посёлок в Японии, находящийся в уезде Кацуура префектуры Токусима. Площадь посёлка составляет 109,63 км², население — 1 338 человек (1 июня 2020 года), плотность населения — 12,2 чел./км².

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Сикоку в префектуре Токусима региона Сикоку. С ним граничат посёлки Кацуура, Нака, Камияма и село Санаготи.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается тис остроконечный, цветком — горечавка шероховатая, птицей — горная трясогузка.

Экология 
Посёлок Камикацу в 2003 году принял одну из самых строгих экологических программ в мире по 100% переработке отходов. Изначально причиной для запуска данной программы послужило то, что сжигание и транспортировка мусора до близлежащего мусоросжигательного завода стоило в 6 раз дороже, чем запуск своей программы переработки отходов. Все бытовые отходы посёлка разделяются на 45 различных категорий. Посёлок перерабатывает около 80% своих отходов. Это позволило на треть сократить расходы местных органов власти, и улучшить экологию посёлка. Посёлок поставил цель добиться 100% переработки отходов к 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Токусима